Peau d'ange peut désigner :

 Peau d'ange, film français de Jean-Louis Daniel, sorti en 1986 ;
 Peau d'ange, film français de Vincent Pérez, sorti en 2002.